, une communauté non incorporée du comté de Hunterdon dans le New Jersey.
 , une communauté non incorporée du comté de Centre, en Pennsylvanie.
 Snydertown, un borough du comté de Northumberland, en Pennsylvanie.